Fångad kan syfta på:

 Fångad (film) – en amerikansk film från 1949 i regi av Max Ophüls, originaltitel Caught
 Fångad (TV-serie) – en australisk barnserie från 2008